

Село:
 Гусарка — село у Пологівському районі Запорізької області

Залізниця:
 Гусарка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії  —